Pardaliscella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1888. Pardaliscella ingår i familjen Pardaliscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Pardaliscella